Азария Шантель Лорен Чемберлен (, 11 июня 1980 — 17 августа 1980) — австралийская девочка, которая в возрасте девяти недель от роду пропала рядом со скалами Улуру во время путешествия с родителями.

История событий 
По заявлению самих родителей, Элис „Линди“ Линн Мурчисон и Майкла Ли Чемберлена, их дочь утащила из палатки собака динго.

Через неделю турист Уолли Гудвин обнаружил окровавленную одежду Азарии вблизи от логова динго.

Первое расследование подтвердило заявление родителей. На основании второго расследования в октябре 1982 года мать была осуждена и приговорена к пожизненному заключению, а отец получил условный срок как соучастник. На их осуждение повлияло общественное мнение (оба родителя принадлежали к церкви адвентистов седьмого дня, к которой в Австралии существует негативное отношение), а также то, что до этого в австралийском обществе динго рассматривались как хоть и дикие, но в целом не опасные животные (одна из причин обвинения против Элис Мурчисон сводилась к тому, что динго якобы просто физически не мог бы удержать даже месячного ребёнка). Главное же обвинение было построено на том, что эксперты обнаружили в машине Чемберленов следы того, что было идентифицировано как эмбриональный гемоглобин, из-за чего Чемберленов прямо обвинили в убийстве дочери.    

В конце января 1986 года английский турист Дэвид Брэтт разбился насмерть во время вечернего восхождения на Улуру. По совпадению он упал именно в том месте, где было большое скопление логов динго. Когда его обглоданный труп был найден спустя восемь дней, то поисковики, прочёсывая территорию в поисках недостающих костей, обнаружили ещё одну деталь одежды Азарии. После этого Элис была сразу освобождена, а ещё через два года все обвинения против четы Чемберленов были сняты. Обнаружилось, что случаи, когда динго нападали на людей, особенно на младенцев, фиксировались как до исчезновения Азарии, так и после. Следы гемоглобина в машине Чемберленов оказались в конечном итоге составляющей химической обработки, проведённой во время изготовления машины.

Текущий статус 
12 июня 2012 года дело об исчезновении Азарии Чемберлен было полностью закончено. Следователь Северной Территории выдал свидетельство о смерти Азарии, в котором официальной причиной смерти указано нападение собаки динго.

Майкл Чемберлен умер 9 января 2017 года после долгой борьбы с лейкемией.

В искусстве 
По мотивам событий был снят фильм A Cry In The Dark — «Крик в темноте» 1988 года режиссёра Фреда Скеписи. Картина получила 5 премий AACTA, (лучший фильм, режиссёр, мужская и женская роли и адаптированный сценарий), номинации на «Золотую пальмовую ветвь», 4 «Золотых глобуса» (Лучший фильм, режиссёр, женская роль и сценарий), номинацию на Оскар за лучшую женскую роль, а также получил премию за лучшую женскую роль МКФ в Каннах. По версии Американского института кино занимает 9-е место в списке «10 лучших судебных драм» 10 фильмов из 10 жанров.

Примечания

Ссылки 
 CONVICTIONS OF ALICE LYNNE CHAMBERLAIN AND MICHAEL LEIGH CHAMBERLAIN (1988)
 ALICE LYNNE CHAMBERLAIN and MICHAEL LEIGH CHAMBERLAIN And: THE QUEEN (1983)
 CHAMBERLAIN v. THE QUEEN (No.2) (1984)
 Chamberlain Case (High Court Project)
 Negotiating the Meaning of a Scientific Experiment During a Murder Trial and Some Limits to Legal Deconstruction for the Public Understanding of Law and Science by Gary Edmund
 A QUESTION OF INNOCENCE: FACILITATING DNA-BASED EXONERATIONS IN AUSTRALIA by Lynne Weathered
 Azaria’s blood — Evaluating Forensic Evidence and the Azaria Chamberlain Case (Abstract)
 ABC Mediawatch story on Erin Horsburgh (retrieved 11 April 2006)
 Ace lie / Tony Paynter (1984, ISBN 0-949852-15-5)
 Azaria / Richard Shears (1982, ISBN 0-17-006146-9)
 Azaria: the trial of the century / Steve Brien (1984, ISBN 0-7255-1409-4)
 Azaria! What the jury were not told / Phil Ward (1984, ISBN 0-9591133-0-4)
 Azaria, Wednesday’s child / James Simmonds (1982, ISBN 0-9592699-0-8)
 The Azaria Chamberlain case: reflections on Australian identity / by Paul Reynolds (1989, ISBN 1-85507-002-2)
 The Azaria evidence: fact or fiction? / Veronica M. Flanigan (1984)
 The Azaria mystery: a reason to kill / George W. Rollo (198?)
 Azaria newsletter / Chamberlain Information Service
 The Chamberlain case, was justice done? / Robert Lewis (1990, ISBN 0-646-03087-6)
 Le chien du desert rouge / John Bryson (1997, ISBN 2-7427-1271-2)
 The crown versus Chamberlain, 1980—1987 / Ken Crispin (1987, ISBN 0-86760-088-8)
 Dingo innocent: the Azaria Chamberlain mystery / Buck Richardson (2002, ISBN 0-9577290-0-6)
 Evil angels / John Bryson (2000, ISBN 0-7336-1328-4)
 Justice in jeopardy: twelve witnesses speak out / edited by Guy Boyd (1984, ISBN 0-9591142-0-3)
 The making of a modern myth: the Chamberlain case and the Australian media (M.A. thesis) / Belinda Wilson
 New forensic evidence in support of an inquiry into the convictions of M. and L. Chamberlain / Chamberlain Innocence Committee (1985)
 Report on the Propensity of Dingoes to Attack Humans / Les Harris (1980)

Жертвы животных
1980 год в Австралии
Умершие дети
Уголовные дела без тела